

Localidades

Elmenhorst (Lauenburg)
Elmenhorst (Nordvorpommern)
Elmenhorst (Stormarn)

Desambiguações de topônimos